Sirac est une commune du Gers, en France.
Le Sirac est une montagne du Massif des Écrins, en France.
Sirac est l'une des graphies possibles du nom de l'auteur biblique Ben Sira, auteur du Siracide.